Гре́гори Фи́ллип (Грег) Гра́нберг (, род. 11 июля 1966, Лос-Анджелес) — американский актёр, продюсер, сценарист и музыкант, наиболее известный благодаря ролям в телесериалах «Фелисити» (1998—2002), «Шпионка» (2001—2006) и «Герои» (2006—2010).

Ранние годы 
Грег Гранберг родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье Джерри и Сэнди Гринбергов. У него есть брат Брэдли и сестра Тиффани.

Карьера 
До того как стать актёром, Гранберг вместе со своими друзьями он основал службу доставки замороженных йогуртов «Yogurt Runners», а затем некоторое время работал ассистентом продюсера Джоэла Сильвера и занимался коммерцией.

Актёрская карьера 
В 1991 году Грегу Гранбергу досталась небольшая роль в сериале «Шёлковые сети». В 1998 году Джей Джей Абрамс предложил Грегу Гранбергу постоянную роль в сериале «Фелисити». Четыре сезона он играл Шона Блумберга. В 2001 году он получил роль агента ЦРУ Эрика Вайса в другом проекте Джей Джей Абрамса «Шпионка».

С 2002 по 2004 год он снимался в эпизодах таких сериалов, как «Мёртвая зона», «Доктор Хаус», «Что насчёт Брайана» и «Детектив Монк». В 2006 году Грег Гранберг получил главную роль в комедии положений The Jake Effect, которая вскоре была закрыта каналом NBC.

С 2006 по 2010 год Грег Гранберг играл роль полицейского-телепата Мэтта Паркмана в сериале «Герои».

Музыкальная карьера 

Band From TV — музыкальная группа, основанная Грегом Гранбергом и состоящая из актёров американских телесериалов. Творчество этой группы направлено исключительно на благотворительность.

Личная жизнь 
С 19 декабря 1992 года Гранберг состоит в браке с Элизабет Гранберг. У пары есть три сына: Джейк Гранберг, Сэм Гранберг и Бен Гранберг.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 2007, 2008 Премия Сатурн — лучший телеактёр второго плана (за телесериал «Герои»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университетской старшей школы в Лос-Анджелесе
Киноактёры США